Законы Ур-Намму — старейший из сохранившихся сводов законов, составленный шумерским царём Ур-Намму, основателем III династии Ура, приблизительно в 2100—2050 гг. до н. э. на шумерском языке и дошедший до наших дней на полуразрушенных табличках.

Обнаружение 
В 1899—1900 гг. археологическая экспедиция Пенсильванского университета обнаружила четыре фрагмента сильно повреждённых глиняных табличек на раскопках в городе Ниппур. В числе прочих находок, два из фрагментов, составивших первый источник текста законов, не привлекли особого внимания и были отправлены в Музей Древнего Востока (в Археологическом музее Стамбула). Его хранитель и составитель каталога Фриц Рудольф Краус, соединив части, определил, что это — текст древних законов, после занес экспонат в Ниппурский каталог и забыл о нём, пока Самуэль Крамер по его подсказке не перевёл их в 1954 году. Из-за ветхости и повреждённости табличек удалось перевести лишь 5 из законов и пролог. Вторым источником, по которому восстанавливались уцелевшие тексты Закона, были две глиняных таблички, в 1965 году найденные Оливером Герни и Крамером на раскопках в городе Ур и переведённые ими. Оба источника являются незаконченными и сильно повреждёнными. В дальнейшем ещё 1 табличка была найдена на раскопках в Сиппаре. Всё вместе это позволило восстановить 40 из 57 законов Ур-Намму.

Содержание и структура 
В преамбуле к статьям законов содержится описание, восхваливающее деяния Ур-Намму, а также описывающее некоторые из них, как то: реорганизация армии, налоговой системы, установка нормы жертвоприношений, урегулирование системы мер и весов, а также описывающие его легитимность как с Божественной точки зрения, так и с точки зрения успехов в политике, внутренней и внешней.

См. также 
 Клинописные кодексы
 Кодекс Липит-Иштара
 Законы из Эшнунны
 Кодекс Хаммурапи
 Месопотамская система мер

Примечания

Литература 
Источники:
 Законы Ур-Намму / [Предисл.], пер. и примеч.: В. [К.] Афанасьева // Вестн. древ. истории. — 1960. — № 1. — С. 61—74.
 Фрагменты Законов Ур-Намму / Пер. В. К. Афанасьевой // Хрестоматия по истории Древнего Востока. — М., 1963. — С. 188—190.
 Законы Ур-Намму / Пер. и коммент. А. В. Якобсона // Хрестоматия по истории Древнего Востока. — Ч. I: [Египет, Куш, Перед. Азия]. — М.: Высш. шк., 1980. — С. 146—148.
 Законы Ур-Намму / Пер. и коммент. А. В. Якобсона // История Древнего Востока: Тексты и док. — М., 2002. — С. 160—162.
 Текст: [Пер., примеч.] // Трикоз Е. Н. История кодификации права. — Вып. 1: Клинопис. своды законов: «Кодекс Ур-Наммы»: Учеб.-метод. пособие. — М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2013. — С. 73—85, 85—111 (примеч.).
Исследования:
 Трикоз Е. Н. История кодификации права. — Вып. 1: Клинопис. своды законов: «Кодекс Ур-Наммы»: Учеб.-метод. пособие. — М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2013. — 116 с.
 Трикоз Е. Н. «Кодекс Ур-Наммы»: Особенности шумер. прав. традиции // Изв. высш. учеб. заведений: Правоведение. — 2013. — № 1. — С. 225—237. — ISSN 0131-8039

Законодательство Древней Месопотамии
Тексты и надписи Древней Месопотамии
Своды и собрания правовых актов
История права
Открытия 1900 года